Трат — бухта в Сіамській затоці
 Трат — місто в Таїланді
 Трат — провінція Таїланду